

Cucina 
 Ciambella – dolce
 Ciambella di San Cataldo – dolce tipico siciliano da colazione
 Ciambella di Morolo – formaggio

Altro 
 Ciambella di salvataggio – dispositivo di salvataggio
 Ciambella – in geometria, tipo di superficie

Pagine correlate 
 Ciambelline

Altri progetti